Saint-Pol-sur-Ternoise, stad in Frankrijk
 graafschap Saint-Pol, middeleeuws graafschap